Митч Ганьон (; ) — канадский боец смешанного стиля, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC.

Биография 
Митч Ганьон родился 10 октября 1984 года в поселении Стурджен-Фоллс провинции Онтарио, Канада.

Практиковал бразильское джиу-джитсу, получив в этой дисциплине пурпурный пояс. Заниматься ММА начал в 2006 году.

Начало бойцовской карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в сентябре 2008 года, в первом же раунде принудил своего соперника к сдаче с помощью гильотины. Дрался преимущественно на территории провинции Квебек в небольших канадских промоушенах, таких как Xtreme MMA, Ringside MMA, Warrior-1 MMA, Wreck MMA. В 2010 году завоевал титул чемпиона Ringside MMA в полулёгкой весовой категории, затем в 2011 году один раз защитил полученный чемпионский пояс, после чего спустился в легчайший вес.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке восемь побед и только одно поражение, Ганьон привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. Его дебют в октагоне UFC был запланирован на январь 2012 года, Ганьон должен был встретиться с Джонни Бедфордом, но не смог получить американскую визу, и бой пришлось отменить. В итоге он впервые оказался в клетке UFC в июле — потерпел поражение сдачей от Брайана Карауэя, но при этом получил бонус за лучший бой вечера.

В сентябре 2012 года досрочно победил Уолела Уотсона, уже в первом раунде взял его на рычаг локтя и принудил к сдаче.

На март 2013 года планировался бой против Иссэя Тамуры, но в связи с травмой Ганьон отказался от этого поединка и был заменён Ти Джеем Диллашоу. Таким образом, в следующий раз канадский боец подрался лишь в сентябре — технической сдачей выиграл у Дастина Кимуры и удостоился награды за лучший приём вечера. Также в декабре этого года должен был состояться бой против Алекса Касереса, но у Ганьона вновь возникли проблемы с получением визы и он не смог вовремя прибыть в Австралию.

В 2014 году взял верх над такими бойцами как Тим Горман и Роман Саласар, но проиграл Ренану Барану.

После достаточно длительного перерыва, длившегося почти два года, в декабре 2016 года Митч Ганьон вернулся в октагон UFC — на домашнем турнире в Торонто единогласным решением судей уступил Мэттью Лопесу.

В июле 2017 года на турнире в Глазго мог встретиться с Бреттом Джонсом, но в конечном счёте выбыл из числа участников, его заменили Альбертом Моралесом.

Следующий раз Ганьон появился в клетке UFC лишь в мае 2019 года. Изначально его соперником являлся Брайан Келлехер, но в связи с травмой в итоге его заменили новичком организации Коулом Смитом. Ганьон проиграл этот бой единогласным судейским решением.

Статистика в профессиональном ММА 

|Поражение
|align=center|12-5
|Коул Смит
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Iaquinta vs. Cowboy
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оттава, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|12-4
|Мэттью Лопес
|Единогласное решение
|UFC 206
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Торонто, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|12-3
|Ренан Баран
|Сдача (ручной треугольник)
|UFC Fight Night: Machida vs. Dollaway
|
|align=center| 3
|align=center| 3:53
|Баруэри, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
|Роман Саласар
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: MacDonald vs. Saffiedine
|
|align=center|1
|align=center|2:06
|Галифакс, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
|Тим Горман
|Единогласное решение
|The Ultimate Fighter Nations Finale: Bisping vs. Kennedy
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Квебек, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
|Дастин Кимура
|Техническая сдача (гильотина)
|UFC 165
|
|align=center|1
|align=center|4:05
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Уолел Уотсон
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 152
|
|align=center|1
|align=center|1:09
|Торонто, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Брайан Карауэй
|Сдача (удушение сзади)
|UFC 149
|
|align=center|3
|align=center|1:39
|Калгари, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Дэвид Харрис
|Сдача (гильотина)
|Ringside MMA 12: Daley vs. Fioravanti
|
|align=center|1
|align=center|2:09
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Режан Гру	
|Сдача (слэм)
|Ringside MMA 10: Cote vs. Starnes
|
|align=center|3
|align=center|3:47
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
|Гийом Ламарш
|Сдача (гильотина)
|Ringside MMA 6: Rage
|
|align=center|1
|align=center|0:52
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Стефан Бернадель
|Сдача (гильотина)
|Wreck MMA: Fight for the Troops
|
|align=center|1
|align=center|0:38
|Гатино, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Джефф Харрисон
|Сдача (удушение сзади)
|Warrior-1 MMA 3: High Voltage
|
|align=center|1
|align=center|4:32
|Гатино, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Эудженио Карпине
|Сдача (удушение сзади)
|Ringside MMA 1: The Comeback
|
|align=center|1
|align=center|1:29
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Уилл Ромеро
|Единогласное решение
|Xtreme MMA 7: House of Pain
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Габриэль Лавалли
|Сдача (гильотина)
|Xtreme MMA 6: House of Pain
|
|align=center|1
|align=center|2:18
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Дмитрий Варденбург
|Сдача (гильотина)
|Xtreme MMA 5: It’s Crow Time
|
|align=center|1
|align=center|2:32
|Монреаль, Канада
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Канады